Богодухів — місто районного підпорядкування, центр Богодухівського району Харківської області.
 Богодухів — вузлова залізнична станція у місті Богодухів.